Râul Roșu se poate referi la:

 Râul Roșu - afluent al râului Roșu Mare
 Râul Roșu - afluent al râului Olteț